Sproeier (beregening), een apparaat voor de bevochtiging van gewassen
 Ruitensproeier, een installatie voor het besproeien van voertuigruiten
 Sproeier (carburateur), een brandstofdoorlaat in een carburateur
 Stookoliesproeier, een sproeier die stookolie inspuit in een stookoliebrander

Zie ook 
 Douche